Sigles en anglès:
 Catàleg estel·lar Henry Draper Catalogue utilitzada per a la nomenclatura d'estrelles incloses en aquest catàleg
 Alta definició, en anglès High-definition
 Disc dur, en anglès Hard Disk
 H-D o Harley-Davidson, marca de motocicletes

Vegeu també: HDTV